Лаури Алексантери Лехтинен (; 10 августа 1908, Порвоо — 4 декабря 1973, Хельсинки) — финский бегун на длинные дистанции, который специализировался в беге на 5000 метров. Олимпийский чемпион 1932 года и серебряный призёр Олимпийских игр 1936 года.

Экс-рекордсмен мира в беге на 5000 метров — 14.17,0.

Личный рекорд в беге на 3000 метров — 8.19,6, в беге на 10 000 метров — 30.15,0.

Сыном Лаури Лехтинена был евангелист Калеви Лехтинен (1936—2011).

В 1940 году Лехтинен пожертвовал свою золотую медаль лос-анджелесе солдату, который служил с отличием на Карельском перешейке. Это был знак уважения к Гуннару Хёкерту, который пошёл добровольцем в армию и пал в бою за день до своего 30-летия во время советско-финской войны на Карельском перешейке.

Память 
В деревне Керккоо в Порвоо есть дорога, названная в его честь «Галстук Лаури Лехтинена».

Ссылки 

Бегуны на длинные дистанции Финляндии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1932 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1936 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1932 года
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от Финляндии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1936 года
Рекордсмены мира в лёгкой атлетике